Aggelīs Charalampous – calciatore cipriota
 Christos Charalampous – calciatore cipriota
 Īlias Charalampous – allenatore di calcio ed ex calciatore cipriota
 Marios Charalampous – ex calciatore cipriota
Nikos Charalampous (1948) – calciatore cipriota
Nikos Charalampous (1966) – calciatore cipriota
 Zacharias Charalampous – ex calciatore cipriota